Кирш — многозначное слово:
 Кирш (), киршвассер — вишнёвая водка.
 Кирш () — турецкий куруш и его наследники в бывших арабских провинциях Оттоманской империи

Фамилия

См. также